Avelino Moriggi – ex calciatore italiano
 Caterina Moriggi – religiosa italiana
 Mario Moriggi – ex calciatore italiano
 Stefano Moriggi – storico e filosofo italiano